El Torneig de Gstaad 2017, oficialment conegut com a J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2017, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de juliol de 2017 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017